A PR-963 é uma rodovia de acesso, pertencente ao governo do Paraná, que liga os distritos de Campinho (entroncamento com a PR-435) e Vila Guay (entroncamento com a PR-436), ambos no território do município de Ibaiti, com extensão de 9,5 quilômetros, totalmente pavimentados.

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná